
Ali Farag (; * 22. April 1992 in Kairo) ist ein ägyptischer Squashspieler. Er gewann 2018/19, 2020/21 und 2021/22 die Weltmeisterschaft.

Karriere 
Ali Farag begann seine professionelle Karriere im Jahr 2009 und gewann bislang 29 Turniere auf der PSA World Tour. Seine höchste Platzierung in der Weltrangliste erreichte er mit Rang zwei im April 2018. Bereits in seiner Zeit bei den Junioren feierte er größere Erfolge. Im Jahr 2010 stand er im Finale der Junioren-Weltmeisterschaft, das er gegen Amr Khaled Khalifa mit 11:8, 9:11, 10:12 und 7:11 verlor. 2017 nahm er mit der ägyptischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil und gewann mit ihr den Titel. Im Finale gegen England entschied er mit seinem Sieg gegen James Willstrop die Partie vorzeitig zugunsten Ägyptens. 2018 und 2019 wurde er ägyptischer Landesmeister. Mit dem Finalsieg über Mohamed Elshorbagy bei den J. P. Morgan Tournament of Champions 2019 sicherte sich Farag zum 1. März 2019 erstmals die Führung in der Weltrangliste. Am 3. März wurde er nach einem 3:1-Finalerfolg über Tarek Momen Weltmeister. Ende 2019 verteidigte er mit der ägyptischen Nationalmannschaft den Titel bei den Weltmeisterschaften. Seinen zweiten Weltmeistertitel im Einzel sicherte sich Farag 2020/21, nachdem er Mohamed Elshorbagy im Endspiel mit 3:1 besiegte. Diesen Titel verteidigte er ein Jahr später, als er sich im Finale erneut gegen Elshorbagy durchsetzte, diesmal in fünf Sätzen.

Im Mai 2014 schloss er sein Maschinenbaustudium in Harvard ab. Für Harvard war er auch im College-Sport aktiv und sehr erfolgreich. Er ist seit 28. Juni 2016 mit der Squashspielerin Nour El Tayeb verheiratet. Die beiden bekamen im Juli 2021 eine Tochter.

Erfolge 
 Weltmeister: 3 Titel (2018/19, 2020/21, 2021/22)
 Weltmeister mit der Mannschaft: 2017, 2019
 Gewonnene PSA-Titel: 29
 29 Monate und 4 Wochen Weltranglistenerster
 Ägyptischer Meister: 3 Titel (2018, 2019, 2022)

PSA World Tour

Turniersiege

Finalteilnahmen

Weblinks

Einzelnachweise 

Squashspieler (Ägypten)
Weltmeister (Squash)
Ägyptischer Meister (Squash)
Geboren 1992
Ägypter
Mann